Merelim pode-se referir a:

 São Pedro de Merelim - freguesia do concelho de Braga;
 São Paio de Merelim - freguesia do concelho de Braga;

 Pedro de Merelim - etnógrafo e historiador.

Você pode também estar à procura de Merlim.

Desambiguação